Tapioles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tapioles (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Tapioles (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar